Jonathan Blanes é um futebolista uruguaio que defende as cores do Liverpool do Uruguai.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club